Taucherbrille ist:
 eine  umgangssprachliche Bezeichnung für die Tauchmaske
 ein Spitzname der DB-Baureihe 481 der S-Bahn Berlin
 aufgrund ihres Aussehens der Spitzname einer vor allem in Tschechien und der Slowakei verbreiteten Diesellok, siehe ČSD-Baureihe T 478.4

Siehe auch: